Nagypréposti palota néven ismert:

 Nagypréposti palota, Eger
 Nagypréposti palota, Vác